Fuhlensee kan verwijzen naar een van de volgende meren in Sleeswijk-Holstein:

 Fuhlensee (Ruhwinkel) - nabij Ruhwinkel
 Fuhlensee (Strande) - nabij Strande
 Fuhlensee (Wahlstorf) - nabij Wahlstorf